

Aziende
 Rubinacci – azienda sartoriale italiana

Persone
 Rubinacci – cognome italiano
 Giuseppe Rubinacci – politico italiano
 Leopoldo Rubinacci – politico, avvocato e sindacalista italiano
 Lorenzo Rubinacci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano